Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2004 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Anastasia Myskina bat Elena Dementieva en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jennifer Capriati et Paola Suárez.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2004
France Simple dames
Tennis en France en 2004
Tennis en mai 2004
Tennis en juin 2004
Sport en France en juin 2004